Wherever I May Roam  () — песня американской трэш-метал-группы Metallica, вышедшая в качестве четвёртого сингла с альбома Metallica.

Аранжировка 
Все струнные инструменты в этой песне — две гитары и бас-гитара — настроены в стандартном музыкальном строе: E, A, D, G, B, E. Вступление оригинальной записи содержит в себе азиатские инструменты, такие как гонг и ситар, в сочетании с наложенной на них двенадцатиструнной бас-гитарой Warwick. Во всей остальной песне используется традиционная четырёхструнная бас-гитара в стандартной настройке.

Песня часто исполняется группой на концертах, в частности, она прозвучала на концерте с Симфоническим оркестром Сан-Франциско под управлением Майкла Кеймена. Во время живого исполнения в интро используется настоящий ситар, записанный на фонограмму, однако на концерте с оркестром Сан-Франциско гитарист Кирк Хэммет исполнил это вступление вживую на электроситаре производства фирмы Danelectro. В отличие от него бас-гитарист группы Джейсон Ньюстед никогда не использовал для этой песни 12-струнный бас.

Содержание песни 
Текст песни повествует от имени человека, видящего свободу в отказе от коросты имущества, сознательно скитающегося и берегущего только свой внутренний мир. Для отражения в музыке такого бредущего аскета во вступлении используется ситар, ассоциирующийся с индийской культурой неимущего (нестяжательного) интеллектуального богатства браманов. Возможные художественные эквиритмичные переводы слов песни представлены текстами Предо мной все пути и Свободен как волк.

Демо 
Демоверсия песни была записана Ларсом Ульрихом на его домашней студии Dungeon 13 августа 1990 года.

Видеоклип 
Видеоклип на песню был представлен на канале MTV 21 мая 1992 года. Срежиссировали его Адам Дубин и Уэйн Ишам, также работавшие над клипом на песню Enter Sandman. Ролик представляет собой нарезку концертных и закулисных видео с тура Wherever I May Roam Tour.

Участники записи 
 Джеймс Хетфилд — вокал, ритм-гитара, ситар;
 Ларс Ульрих — барабаны;
 Кирк Хэммет — соло-гитара;
 Джейсон Ньюстед — бас-гитара, бэк-вокал.

Список композиций

US Single 
 «Wherever I May Roam» — 6:42
 «Fade to Black (Live)» — 7:43

International Single 
 «Wherever I May Roam» — 6:43
 «Fade to Black (Live)» — 7:43
 «Wherever I May Roam (Demo)» — 5:35

International Digipak Single 
 «Wherever I May Roam» — 6:45
 «Last Caress (Live)/Am I Evil? (Live)/Battery (Live)» — 11:59

Japanese EP 
 «Wherever I May Roam» — 6:44
 «Fade to Black (Live)» — 7:44
 «Last Caress (Live)/Am I Evil? (Live)/Battery (Live)» — 11:59

Дискография песни 
 Альбом Metallica;
 сингл Wherever I May Roam;
 концертный альбом Live Shit: Binge & Purge;
 сингл Fuel;
 концертный альбом S&M;
 сингл All Nightmare Long;
 саундтрек к игре Guitar Hero: Metallica;
 DVD Orgullo, Pasion y Gloria deluxe;
 саундтрек к фильму Metallica: Сквозь невозможное.

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы Metallica
 Текст песни на официальном сайте группы Metallica

Песни 1992 года
Песни Metallica
Синглы Elektra Records